Wayne Rigsby est un personnage de fiction de la série télévisée américaine Mentalist, interprété par l'acteur Owain Yeoman.

Biographie fictive

Avant le CBI 
On connaît peu de choses à propos de la jeunesse de Wayne, hormis le fait qu'il aurait été victime de maltraitances lors de son enfance. Son père était un criminel, membre d'un gang de motards, souvent absent, violent et alcoolique. 
Avant de devenir agent du CBI, Rigsby travaille deux ans pour la section des incendies criminels de la police de San Diego.

CBI et relations 
Dès l'arrivée d'une nouvelle recrue au sein de l'équipe, Grace Van Pelt, Rigsby est immédiatement séduit. Mais d'une nature timide, il n'ose pas lui avouer ses sentiments, se montrant souvent gêné et maladroit avec elle. Un malaise qui amuse beaucoup ses coéquipiers, tout particulièrement Jane. 

Lors de la deuxième saison, ces sentiments se concrétisent. Van Pelt et lui échangent un baiser, après avoir dit qu'il se moquait du CBI et qu'il voulait juste être avec elle. Lorsque Van Pelt reçoit plusieurs balles dans la poitrine mais survit grâce à son gilet pare-balles, Rigsby lui avoue qu'il l'aime. Ils annoncent ensuite leur relation à l'équipe mais Lisbon se voit obligée d'en parler à la hiérarchie. Elle change finalement d'avis et n'en parle pas à ses supérieurs, allant même jusqu'à dire qu'elle n'est au courant de rien devant le nouveau chef du CBI, Madeleine Hightower, qui avait mystérieusement découvert cette liaison. Cette dernière leur pose un ultimatum : ils doivent rompre ou l'un d'eux sera muté. Rigsby se propose pour trouver un autre emploi mais Grace ne veut pas endosser la responsabilité de son départ. Elle met un terme à la relation.

Rigsby est toujours amoureux et supporte mal la relation de Grace avec Craig O'Laughlin, lors de la troisième saison. Il est révélé que ce dernier est en fait une taupe au CBI pour John Le Rouge.  

Au début de la quatrième saison, il commence à sortir avec Sarah Harrigan, une avocate. Cette relation rend jalouse Grace.
À la fin de cette saison, il devient papa d'un petit Benjamin.
Dans la cinquième saison, on apprend que Rigsby et Sarah se sont séparés car cette dernière n'a pas apprécié que Rigsby se fasse passer pour mort lors de l'affaire John le Rouge dans le final de la quatrième saison. Dans le quatrième épisode de la saison 5, son père décède des suites de ses blessures par balles, infligées par un membre d'un gang. Dans l'épisode 20, Rigsby et Van Pelt se font passer pour un couple lors d'une enquête, mais cela finit en règlement de comptes. Néanmoins, à la fin de l'épisode, Van Pelt se rend chez Rigsby et ils finissent par passer la nuit ensemble, reformant ainsi un couple.

À la fin de la saison 5, lui et Grace Van Pelt se retrouveront puis se marieront dans la saison suivante. On apprend lors de cette même saison qu'ils ont eu un enfant, Maddie, après le brusque démantèlement du CBI.

Personnalité 

Rigsby essaye parfois d'adopter l'attitude de Jane par admiration pour ses capacités mais aussi pour ses tours de magies, en essayant par exemple d'hypnotiser les suspects. 
Il est audacieux et déterminé, de telle sorte qu'il n'hésite pas à rentrer dans une maison en feu pour sauver quelqu'un.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mentalist
 Owain Yeoman, l'acteur interprétant le personnage dans la série.

Personnage de fiction californien
Personnage de Mentalist
Policier de fiction